Дми́трий Влади́мирович Скобельцы́н (, Петербург — 16 ноября 1990) — советский физик-экспериментатор, специалист в области космических излучений и физики высоких энергий. Академик АН СССР (1946), Герой Социалистического Труда (1969), лауреат Сталинской (1951) и Ленинской (1982) премий.

Биография 

Родился в 1892 году в Санкт-Петербурге. Сын физика В. В. Скобельцына. Окончил Тенишевское училище (1910) в 1910—1911 годах студент Санкт-Петербургского политехнического института, и окончил Петроградский университет (1915).

Научную деятельность начал с изучения эффекта Комптона в лабораториях Петроградского университета и Политехнического института (1916—1937). Работал в ленинградском Физико-техническом институте (1925—1939) и Парижской лаборатории Марии Склодовской-Кюри (1929—1931).

Переехав в 1938 году из Ленинграда в Москву, возглавил в ФИАНе лабораторию атомного ядра. Профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова с 1940 года. Весной 1946 года приступил к чтению лекций по курсу «Радиоактивный распад и ядерные реакции» для студентов кафедры «Строение вещества».

Работы в области ядерной физики особенно активно развернулись в Московском университете после создания при физическом факультете по решению Совнаркома СССР от 28 января 1946 года нового учебно-научного центра. С инициативой организации центра выступили И. В. Курчатов и Д. В. Скобельцын. Центр предназначался для подготовки специалистов по ядерной физике для работ по советскому атомному проекту, в котором учёба должна быть связана с научной работой на собственной научно-исследовательской базе. Сначала он назывался «Второй научно-исследовательский физический институт МГУ» (НИФИ-2). В 1957 году был переименован в научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ (НИИЯФ). В 1993 году институту было присвоено имя его основателя академика Д. В. Скобельцына.

В мае 1946 года Скобельцын, по распоряжению Совета Министров СССР, был командирован в Нью-Йорк ответственным референтом Советского представительства в Комиссии Объединенных Наций по контролю над атомной энергией. Пребывал ответственным референтом в ООН вплоть до 1948 года.

В 1948—1960 годах — директор НИИЯФ МГУ (НИИЯФ МГУ). Директор Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (1951—1972). Член-корреспондент АН СССР (1939). Академик АН СССР (1946). Член-корреспондент Французской Академии наук (1943).

Был одним из академиков АН СССР, подписавших в 1973 году письмо учёных в газету «Правда» с осуждением «поведения академика А. Д. Сахарова». В письме Сахаров обвинялся в том, что он «выступил с рядом заявлений, порочащих государственный строй, внешнюю и внутреннюю политику Советского Союза», а его правозащитную деятельность академики оценивали как «порочащую честь и достоинство советского ученого».

Д. В. Скобельцын похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Научные интересы 
Основные труды по физике атомного ядра и физике космических лучей. Первым использовал газовую камеру Вильсона, помещённую в магнитное поле, для количественного исследования Комптон-эффекта и космических лучей. В 1927—1929 годах открыл заряженные частицы космических лучей и установил появление их генетически связанными группами (ливнями), заложив тем самым основы физики частиц высоких энергий. В этих же экспериментах впервые зарегистрировал позитроны, хотя и не смог доказать их природу (что сделал позднее Карл Андерсон). С 1945 года занимался исследованием широких атмосферных ливней космических лучей. Открыл совместно с учениками образование электронно-ядерных ливней и ядерно-каскадный процесс (Сталинская премия, 1951).

Монографии 
 Скобельцын Д. В. Космические лучи, Л. — М., 1936
 Скобельцын Д. В. Парадокс близнецов в теории относительности, — М., 1966

Награды 
 Герой Социалистического Труда (13.03.1969)
 шесть орденов Ленина (29.10.1949; 19.09.1953; 23.11.1962; 13.03.1969; 02.12.1972; 17.09.1975)
 орден Октябрьской Революции (24.11.1982)
 два ордена Трудового Красного Знамени (04.11.1944; 10.06.1945)
 медали
 Ленинская премия (1982) — за цикл работ «Исследования первичного космического излучения сверхвысокой энергии» (1947—1980)
 Сталинская премия первой степени (1951) — совместно с Н. А. Добротиным и Г. Т. Зацепиным за открытие (1949) и изучение электронно-ядерных ливней и ядерно-каскадного процесса в космических лучах, изложенные в серии статей, опубликованных в журналах «Доклады Академии наук СССР», «Журнал экспериментальной и теоретической физики» и «Вестник Академии наук СССР» (1949—1950)
 Золотая медаль имени С. И. Вавилова АН СССР (1952)

Общественная деятельность 
 Депутат Верховного Совета СССР 4—8-го созывов
 В 1950—1955 гг. — Председатель Комитета по Международным Сталинским премиям
 Участник Пагуошского движения учёных за мир

Память 
 Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына МГУ

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Долгая жизнь ученого, Г. Т. Зацепин, И. Л. Розенталь, А. Е. Чудаков, Журнал «ЭЛЛФИ».
 Зацепин Г., Христиансен Г. Дмитрий Владимирович Скобельцын // Physics Today, май 1992, стр. 74—76.
 Дмитрий Владимирович Cкобельцын. Книга-альбом — 2012 Авторы составители — Т. М. Роганова, В. М. Березанская (ФИАН), М. А. Лукичев ISBN 978-5-91597-035-8

Ссылки 
 
 Биографические сведения на сайте ИС АРАН

Физики по алфавиту
Физики XX века
Физики СССР
Физики Российской империи
Выпускники Тенишевского училища
Выпускники физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Преподаватели физического факультета МГУ
Сотрудники Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе
Директора ФИАН
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Награждённые Золотой медалью имени С. И. Вавилова
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Российского Пагуошского комитета
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Студенты Санкт-Петербургского политехнического института